Саид Махачевич Нурмагомедов (род. 5 апреля 1992 года, Дагестан) — российский боец смешанных единоборств, представитель легчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, ACB, WFCA. Бывший чемпион World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в легчайшем весе. Чемпион мира по ММА (2013).
По состоянию на 6 ноября 2022 года занимает 15 строчку официального рейтинга  UFC в легчайшем весе. Мастер спорта России по смешанным боевым единоборствам.

Биография 
Саид Нурмагомедов родился 5 апреля 1992 года.

Дебютировал в профессиональных боях по ММА в далеком 2009 году.

Представляет бойцовский клуб "Ахмат" из Чеченской Республики. Выступал в лучших российских бойцовских организациях по смешанным единоборствам.

18 октября 2013 года стал чемпионом мира по смешанным единоборствам (ММА).

4 октября 2016 года стал чемпионом российской организации World Fighting Championship Akhmat (WFCA).

14 июля 2018 года дебютировал в организации UFC.

Титулы и достижения

Смешанные единоборства 
 '''World Fighting Championship Akhmat
  Чемпион (WFCA) в легчайшем весе.
 Чемпионат мира по ММА (Санкт-Петербург 2013) —

Статистика ММА 

| Поражение
|align=center|17-3
|Джонатан Мартинес
|Единогласное решение 
|UFC Fight Night: Ян vs. Двалишвили
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа 
|align=center|17-2
|Саид-Йокуб Кахрамонов
|Сдача (ниндзя)
|UFC Fight Night: Каннонье vs. Стрикленд
|
|align=center|2
|align=center|3:50
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-2
| Дуглас Силва ди Андради
|Единогласное решение 
|UFC on ESPN: Дус Анжус vs. Физиев
|9 июля 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, Невада
|
|-
|Победа
|align=center|15-2
|Коди Стэманн
|Сдача (гильотина)
|UFC 270
|22 января 2022
|align=center|1
|align=center|0:47
| Анахайм, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Марк Штригл
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Ортега - Корейский Зомби
|17 октября 2020
|align=center|1
|align=center|0:51
| Лас-Вегас, Невада
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
|Раони Барселос
|Единогласное решение 
|UFC Fight Night 165: Эдгар - Корейский Зомби
|21 декабря 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, Невада
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Рикардо Рамос
|TKO (удар ногой с разворота и добивание)
|UFC Fight Night 144: Ассунсао - Мораес 2
|2 февраля 2019
|align=center|1
|align=center|2:28
| Лас-Вегас, Невада
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Джастин Скоггинс
|Раздельное решение 
|UFC Fight Night 133: Дос Сантос - Иванов
|14 июля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, Невада
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Луис Альберто
|Единогласное решение 
|WFCA 42 Malyutin vs. Jacarezinho
|27 сентября 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Андерсон дос Сантос 
|Сдача (гильотина)
|WFCA 35 Battle in Astana
|1 апреля 2017
|align=center|1
|align=center|1:52
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Абдул-Рахман Дудаев
|Единогласное решение 
|WFCA 30 2016 WFC Akhmat Grand Prix Final
|4 октября 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Уолтер Перейра
|Единогласное решение 
|WFCA 22 - Grand Prix Akhmat 
|22 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Диего Марлон
|Единогласное решение 
|WFCA 16 Grand Prix Akhmat 
|12 марта 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
|Магомед Бибулатов
|Единогласное решение 
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 9
|22 июня 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Герман Барсегян
|TKO (остановка доктором)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 7
|18 мая 2014
|align=center|1
|align=center|1:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Магомед-Эмин Хазгериев
|Единогласное решение 
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 4
|30 марта 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Аслан Токтарбаев
|Единогласное решение 
|Absolute Championship Berkut  - Grand Prix Berkut 1
|2 марта 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Абдулмуталиб Гаирбеков
|Сдача (гильотина)
|Russian MMA Union Russian MMA Championship
|3 июня 2013
|align=center|2
|align=center|2:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Жолон Жайлубай
|Сдача (армбар)
|VT - Vale Tudo 3
|12 мая 2012
|align=center|1
|align=center|1:35
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Оскар Нэйв
|Сдача (удушение сзади)
|WUFC World Ultimate Full Contact 15
|22 августа 2009
|align=center|1
|align=center|2:03
|Визеу, Португалия
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана